Miejscowości w Polsce:
 Pijawne – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Pijawne Polskie
 Pijawne Ruskie (Pijawne Wielkie)

Linki zewnętrzne